Osoby:
 Albert Ludorff - niemiecki architekt
 Gury Schneider-Ludorff - niemiecka teolog

Zobacz też:
 Ludorf